Нофаль — фамилия арабского происхождения.

 Нофаль, Ириней Георгиевич (Selim de Nauphal; ; 1828, Триполи — 1902, Санкт-Петербург) — профессор арабского языка и мусульманского права в учебном отделении восточных языков при азиатском департаменте министерства иностранных дел.
 Нофаль,  Юрий Иринеевич - цензор, член Санкт-Петербургского комитета по печати.
 Нофаль, Мохамед - египетский спортсмен, участник летних Олимпийских игр 2012